Arthur Noyes kan syfta på:

* Arthur Amos Noyes (1866–1936), amerikansk kemist
 Arthur Charles Noyes (1862–1929), australisk organist
 Arthur H. Noyes (1853-1915), amerikansk domare
 Arthur Percy Noyes (1880–1963), amerikansk psykiater